Der Begriff Perizentrie taucht auf

 als perizentrisches Objektiv in der Messtechnik, siehe Perizentrisches Objektiv
 als perizentrischen Inversion in der Genetik, siehe Inversion (Genetik)
 als Perizentrum oder Perihel in der Astronomie, siehe Perihel.